

Musica 
 Great Balls of Fire – canzone di Jerry Lee Lewis del 1957
 Great Balls of Fire – album di Mae West del 1968
 Great Balls of Fire – album di Dolly Parton del 1979

ALtro 
 Great Balls of Fire! - Vampate di fuoco (Great Balls of Fire!) – film del 1989 diretto da Jim McBride
 Great Balls of Fire – evento in pay-per-view di wrestling del 2017